Фидаров — фамилия.

Коростелёв 
 Фидаров, Аслан Эдикович (1973—2020) — борец вольного стиля, победитель крупных международных турниров.
 Фидаров, Афако Пациевич (1859—1930) — русский военачальник, генерал-лейтенант.